Алексей Николаевич Сухотин (1726—1805) — русский генерал-майор, командующий войсками в Грузии.

Биография 
Алексей Сухотин родился в 1726 году. В военную службу вступил в 1742 году.

1 декабря 1763 года он был произведён в полковники и затем назначен командиром Куринского пехотного полка. В рядах этого полка Сухотин принимал участие в русско-турецкой войне 1769—1774 годов, за отличие под Хотиным получил чин бригадира.

12 сентября 1770 года Сухотин был награждён орденом св. Георгия 3-й степени (№ 18 по кавалерским спискам)

Произведённый в 1770 году в генерал-майоры Сухотин в следующем году сменил Тотлебена на посту командующего войсками в Грузии, но в 1772 году, после оставления Грузии русскими войсками, вышел в отставку.

Алексей Николаевич Сухотин скончался 30 ноября 1805 года.

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. М., 2009
 Кавказская война: истоки и начало. 1770—1820 годы. Воспоминания участников Кавказской войны XIX века. СПб., 2002
 Шабанов В. М. Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. М., 2004

Литература 
 
Алексей Николаевич
Генерал-майоры (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1768—1774)
Участники Кавказской войны
Кавалеры ордена Святого Георгия III класса
Звенигородские уездные предводители дворянства (Московская губерния)